Green County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Green County (Kentucky) im Bundesstaat Kentucky
 Green County (Wisconsin) im Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:
 Greene County